Deportationsgesetz steht für
 Deportationsgesetz (Frankreich), 19. Jahrhundert
 Deportationsgesetz (Osmanisches Reich), 1915
 Deportationsgesetz (Polen), NS-Gesetz von 1939
 Deportationsgesetz (Slowakei) von 1942